Ingen steht für:
 Ingen, japanischer Name des chinesischen Chan Mönchs Yin-Yüan
 Ingen (Heiliger), Name eines Heiligen 
 Ingen (Niederlande), Dorf in der niederländischen Gemeinde Buren
 Ingen (Software), modulares Audio-Processing-System für GNU/Linux

ingen steht für:
 das Ortsnamensuffix -ingen, siehe -ing

InGen steht für:
 InGen, einen fiktiven Konzern aus dem Film Jurassic Park